Municipio de Brandon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Brandon (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Renville.
 Municipio de Brandon (condado de Minnehaha, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Minnehaha.
 Municipio de Brandon (condado de Jackson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Brandon (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oakland.
 Municipio de Brandon (condado de Douglas, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Douglas.